Personen
 Richard Cantillon (1685-1734), Frans-Iers econoom
 Emile Cantillon (1859-1917), Belgisch beeldhouwer
 Louis Cantillon (1928-1993), Belgisch politicus en volksvertegenwoordiger
 Bea Cantillon (1956), Belgisch wetenschapper
Varia
 Brouwerij Cantillon, brouwerij te Brussel
 Gueuze Cantillon 100% Lambic Bio, bier van de bovengenoemde brouwerij